HOP! se poate referi la:
 Boom Hop!, un fost post de televiziune al DTH Television Grup
 HOP! (companie aeriană), numele comercial folosit de 3 filiale regionale ale companiei aeriene Air France.